Dieter Klöckner ist der Name folgender Personen:

* Dieter Klöckner (Musikwissenschaftler) (* 1935), deutscher Musikwissenschaftler
 Dieter Klöckner (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (SPD)